Video-RAM steht für:
 Grafikspeicher, durch die Grafikhardware nutzbarer Speicher 
 Dedizierter Grafikspeicher, Speichermodul einer Grafikkarte
 Video Random Access Memory, Speichertechnologie